Grivița – dzielnica Bukaresztu
 Grivița – stacja metra w Bukareszcie